Le sigle CIEC peut désigner :
 le comité international des études créoles ;
 la Commission internationale de l'état civil ;
 un Centre d'Instruction Elémentaire de Conduite, auto-école militaire en France.